

Єльнична — селище, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Єльнична — присілок, Шадрінський район, Курганська область